Head of the river is een term uit het roeien. Het is een wedstrijd tegen de klok waarbij roeiboten om de beurt ('in kiellinie') hetzelfde stuk rivier afvaren, richting monding. De snelste is de winnaar. Dit type race wordt ook wel achtervolgingsrace genoemd.

Doordat boten elkaar kunnen inhalen, is stuurmanskunst vereist. De gekozen startvolgorde dient dit probleem zo eerlijk mogelijk te verdelen. Door te starten op te verwachten snelheid kan de harmonica van boten uit elkaar trekken (minder inhaalsituaties) of juist in elkaar drukken (meer inhaalsituaties). Ook zijn – toch – kleine startverschillen gewenst om het wedstrijdelement erin te houden. Een startverschil van 15 minuten lijkt eerlijker, maar de ploegen zien elkaar niet en roeien letterlijk tegen de klok. Vaak wordt er een interval van 15 à 30 seconden gehanteerd.

Een beroemde race is de Head of the River Race in Engeland, het is een wedstrijd voor achten op de Theems.

In Nederland wordt dit type race in maart geroeid op de Amstel tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam. Officieel heet het het Lange Afstands Kampioenschap van de Amstel en wordt het georganiseerd door de Amsterdamse Roeibond (ARB)/Willem III. Het is een wedstrijd voor achten en dubbel vieren.

Wedstrijden head of the river
Head of the River Race, Theems, Engeland
Head of the River Amstel, Amstel, Nederland
Head of the Charles, Boston, VS
Head of the Schuylkill Regatta, Philadelphia, VS (oktober)
Head of the Connecticut Regatta (3 mijl), Connecticut, VS
Head of the Ohio Regatta, Allegheny, Pittsburgh, Pennsylvania, VS
Head of the Trent (5 km)
Wallingford Head of the River VK
Head of the River rowing regatta (2 km) Penrith, Sydney, Australië
Pairs head of the river Theems
Munster Branch Head of the River (River Laune)
Neptune Head of the River Blessington Lake
Head of the Snake, Washington, VS
Head of the Lake, Seattle, VS
Head of the Passaic, Passaic River, Rutherford New Jersey, VS
Head of the Hooch Regatta, Atlanta, Georgia, VS
Head of the Des Moines Regatta, Iowa, VS
Head of the South Regatta, Savannah River, Augusta, Georgia, VS
Head of the Rock (circa 2,75 mijl), Rockford, Illinois, VS
Head of the Christina
Head of the Elk
Head of the Tennessee Regatta
Head of the Chattahoochee Regatta, Chattahoochee River/Lake Lanier, laatste 2 km is de olympische roeibaan Atlanta
Head of the Potomac Regatta
Head of the Colorado
Head of the Occoquan
Head of the Port of Sacramento
Head of the Hudson Regatta (3 mijl)
Kingston Head of the River
Head of the Merrimack & Firecracker Sprints 1500
Head of the Highlands Hudson River Regatta
Laganside Head of the River Belfast
Portora Head of the River Enniskillen
Port of Cork Head of the River
Tribesmen Head of the River Galway1
St Micael's head (2,5 mijl), Ierland
Head of the Oklahoma Centennial Regatta
Head of the Housatonic River
Head of the Lafayette Costume Regatta
The Head of the Brazos Regatta

Externe links
 Nederlandse Head of the River
 Engelse Head of the River
 Head of the Schuylkill Regatta
 Head of the Connecticut Regatta
 Head of the Ohio
 Head of the Trent
 Pairs head of the river
 Head of the Passaic
 Head of the Hooch Regatta
 Head of the Des Moines Regatta
 Head of the Rock
 Head of the Christina
 Head of the Elk
 Head of the Tennessee Regatta
 Head of the Chattahoochee Regatta Miami
 Head of the Potomac Regatta
 Head of the Occoquan
 Head of the Occoquan
 Head of the Hudson Regatta
 Head of the Oklahoma Centennial Regatta
 head of the Housatonic River

Roeiwedstrijd
Roeiterminologie